Абра́мцевский путепрово́д — бывший железнодорожный однопролётный мост-путепровод на востоке города Москвы. Пропускает по себе железнодорожные пути Малого кольца Окружной МЖД (между станциями «Ростокино» и «Белокаменная») над Абрамцевской просекой; путепровод находится недалеко от северной горловины станции «Белокаменная».

История 
Сооружён в 1908 году на Малом кольце Окружной МЖД. Расположен на трассе Абрамцевской просеки и назван соответственно. В 2014—2015 году заменён на водопропускную трубу.

Описание 
По состоянию на 2013 год проезд под путепроводом, соединяющий 1-й Белокаменный проезд и Абрамцевскую просеку, почти не использовался для автомобильного движения под ним (ввиду закрытого проезда на территорию парка «Лосиный остров», а также ликвидации складских помещений). Летом 2008 года был отремонтирован, до этого был практически круглый год затоплен. В 2014—2015 годах при реконструкции станции Белокаменная путепровод был заменён водопропускной трубой.

Конструкция 
 Материал — сталь, железобетон.

Соседние путепроводы через железнодорожные пути Малого кольца Окружной МЖД 
 По часовой стрелке — Лосиноостровский путепровод
 Против часовой стрелки — …

Транспорт

Наземный транспорт 
 Ближайшая к путепроводу автобусная остановка — «Яузская аллея» (автобус № 75), расположенная рядом с пересечением Яузской аллеи и 1-го Белокаменного проезда.

Железнодорожный транспорт 
Станция «Белокаменная» Московского центрального кольца.

Перспективы развития 
Ожидается реконструкция в ходе строительства 4ТК.

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс — Абрамцевский путепровод.
 Google Maps — Абрамцевский путепровод.
 Абрамцевский путепровод на сайте WikiMapia

Мосты Москвы
Путепроводы Москвы